Araceli est un nom d'origine espagnole :

Toponyme 
 Araceli, municipalité de la province de Palawan aux Philippines.

Prénom 
 Araceli (prénom).

Voir aussi 
 Ara Celi, née Araceli Valdez en 1974, actrice américaine.